Feliks Szymański (ur. 1872) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Feliks Szymański (ur. 1888) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Feliks Szymański (ur. 1890) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Feliks Szymański ps. „Szczęsny” (ur. 1895) – członek POW, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Feliks Szymański (1908–1955) – podpułkownik dyplomowany kawalerii, cichociemny, kawaler Virtuti Militari
 Feliks Szymański – żołnierz Batalionów Chłopskich

Przypisy